DFT es un acrónimo que puede referirse a:

 Teoría del Funcional de la Densidad por sus siglas en inglés;
 Transformada de Fourier discreta por sus siglas en inglés;
 Diagrama Flujo de Trabajo;
 Departamento de Transporte o Department for Transport.
 Demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa asociada a la degeneración lobular frontotemporal.